Rabe peut désigner :

Patronyme

 Chanique Rabe (1997-), mannequin et reine de beauté namibienne ;
 Eugène Rabe (1911-1974), astronome germano-américain ;
 Florence Rabe (1888-1954), actrice américaine ;
 John Rabe (1882-1950), homme d'affaires allemand ;
 Lily Rabe (1982- ), actrice américaine ;
 Lorenz Rabe (1465-1527), humaniste silésien de la Renaissance, professeur à l'université de Cracovie ;
 Nathalie Rabe (1969), entrepreneuse et femme politique malgache ;
 Peter Rabe (1921-1990), auteur américain de romans policiers et de romans d'espionnage ;
 Thomas Rabe (1951-), professeur de gynécologie et obstétrique allemand ;
 Thomas Rabe (1965-), chef d'entreprise allemand.

Toponymie 
En  :
 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Rabe, un village du powiat de Bieszczady.
 Rabe, un village du powiat de Lesko.

En  :
 Rabe, un village situé dans la municipalité de Novi Kneževac

Autres sujets 
 (1624) Rabe, astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi 
 John Rabe, le juste de Nankin, film germano-sino-français réalisé par Florian Gallenberger en 2009.

Homonymie de toponyme